Rewolucja w Mongolii (1911)
 Rewolucja w Mongolii (1921)
 Rewolucja w Mongolii (1990)